Андрани́к Ено́кович Манукя́н (, 22 декабря 1954, село Ахванадзор Разданский район) — армянский политический и государственный деятель.

 1976—1978 — Ереванский институт народного хозяйства.
 1978—1982 — студент Ленинградского финансово-экономического институт им. Н. А. Вознесенского.
 1982—1984 — аспирант того же института. Кандидат экономическах наук.
 1970—1973 — работал в Разданском цементном заводе.
 1973—1975 — служил в пограничных войсках СССР.
 1985—1986 — был старшим научным сотрудником в Ереванском институте народного хозяйства.
 1985—1990 — был инструктором, затем заведующим отделом Ереванского городского комитета КПА.
 С 1990 — генеральный директор торгово-промышленной фирмы «Армавтовазтехобслуживание».
 1990—1995 — был депутатом верховного совета Армянской ССР. Член фракции «Республика».
 1995—1999 — вновь депутат парламента. Член фракции «Республика», а затем депутатской группы «Еркрапа».
 30 мая 1999 — избран депутатом парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член «РПА»
 27 октября 1999 — был ранен во время террористического акта в парламенте Армении.
 С мая по ноябрь 2000 — министр-руководитель аппарата правительства Армении.
 2000—2001 — был министром государственных доходов Армении.
 С июля 2001 — министр транспорта и связи Армении.
 С апреля 2008 по апрель 2010— советник президента Армении.
 С апреля 2010— чрезвычайный и полномочный посол Армении на Украине.

Имеет дипломатический статус чрезвычайного и полномочного посла.

Ссылки 
 Биография 

Министры аппарата правительства Армении
Министры связи Армении
Министры транспорта Армении
Министры государственных доходов Армении
Депутаты Национального собрания Армении
Послы Армении на Украине
Предприниматели Армении
Советники Президента Армении
Члены Республиканской партии Армении